Odontodactylus är ett släkte av kräftdjur. Odontodactylus ingår i familjen Odontodactylidae. 

Odontodactylus är enda släktet i familjen Odontodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Odontodactylus